Santa Cruz de Paniagua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de Paniagua (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santa Cruz de Paniagua (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar